Sector Balakot est un prochain film en hindi indien, réalisé par Hitesh Paulbhai Khristy. Le film met en vedette Ridoyanul Hoq Siyam, Puneet Issar, Ashmit Patel et Jitendra Trehan. Il raconte une histoire de guerre contre le terrorisme.

Parcelle 
Le film raconte l'histoire d'une guerre contre le terrorisme, la guerre internationale et le terrorisme. L'histoire commence par une scène d'opération d'infiltration par des officiers de la NIA dans un endroit secret de la jungle, car il y a 8 terroristes et 1 cerveau qui s'y cachent, qui planifient un grand événement avant le jour de l'indépendance de l'Inde. L'histoire principale de ce film concerne une mafia des armes à feu, qui promeut la violence en tant qu'entreprise à travers le monde, travaillant également avec des criminels et des Gouvernements.

Jeter 

 Ridoyanul Hoq en tant qu'officier supérieur de la NIA
 Puneet Issar en tant que chef de la NIA
 Ashmit Patel comme Kasim, héros
 Vipul Gupta en tant qu'officier enquêteur de la NIA
 Jinal Pandya comme officier enquêteur
 Elakshi A Gupta comme épouse
 Jitendra Trehan

Les références

Lien externe 

Film à venir
Film en hindi